Матвей Иванович Талызин (1784—1855) — русский  и , профессор Главного педагогического института, составитель нескольких учебников; .

Биография
Родился  года в семье сельского священника в Тверской губернии. Первые уроки получил от своего деда, бывшего настоятелем Антониевского Краснохолмского монастыря. Учился в Тверской духовной семинарии. В 1804 году начал учиться в Петербургском педагогическом институте, куда начальство семинарии определило его, даже несмотря на то, что он был только в философском классе семинарии. По окончании полного курса в Педагогическом институте в 1808 году Tалызин, как один из лучших студентов института, «для дальнейшего усовершенствования приобретенных им знаний», был предназначен к учёбе за границей, но смерть отца помешала ему отправиться туда, и он был вынужден просить о скорейшем своем определении на службу, чтобы иметь возможность материально помогать семье; 4 декабря 1808 года он был назначен учителем российской риторики в Первый кадетский корпус, где впоследствии преподавал также логику и одно время русскую историю. 

С июня 1809 года он преподавал русскую словесность в Главном инженерном училище, Горном кадетском и Пажеском корпусах. Вступление в марте 1829 года в должность инспектора Главного Педагогического института вынудила М. И. Талызина оставить преподавание в Горном и Первом корпусах. С 30 июля 1829 года М. И. Талызин был утвержден в звании ординарного профессора российской словесности Педагогического института. 

В феврале 1831 года Талызин вновь занял место преподавателя российской словесности в первых классах Пажеского корпуса, а год спустя по состоянию здоровья отказался должности профессора и инспектора Главного Педагогического института. С 25 сентября 1832 года — статский советник. Затем стал преподавать российскую словесность в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (с 1 октября 1832 по 15 января 1834) и Павловском кадетском корпусе (с 1 ноября 1832). В 1843 году по состоянию здоровья вышел в отставку.

По отзыву своих слушателей, Талызин «знал свой предмет в совершенстве, что в связи с отличным даром слова, любовью к истине и прекрасному, беспристрастием и истинной любовью к юношеству — заставляло любить его всех воспитанников заведений, в которых он преподавал». Основательно изучив древнюю и новую философию, Tалызин навсегда остался православным христианином, и чтения его проникнуты были христианской философией. Часто свои уроки он замещал чтением произведений любимых своих писателей Жуковского и Карамзина, причём, разбирая какое-нибудь произведение, он имел в виду нравственное воспитание своих слушателей, почему и читал такие произведения, в которых человеческая душа выставлялась только с лучших сторон. 

Долголетняя служба в ведомстве военно-учебных заведений принесла М. И. Талызину благоволение начальников этих заведений, — великих князей Константина и Михаила Павловичей. Кроме того, он пользовался дружбой Державина, Карамзина, Жуковского, Крылова, Гнедича и других писателей, а также воспитателя императора Александра II, генерал-адъютанта К. К. Мердера, бывшего искреннейшим другом Талызина во всю его жизнь. Чуждый, по словам современника, «лести и искательства» Tалызин был неутомимым деятелем на поприще общественного образования. 

Умер  года в Санкт-Петербурге. Похоронен с женой на Смоленском православном кладбище.

Библиография 
 «Краткая история России с обозрением достопримечательных происшествий в некоторых других державах» (СПб., 1815; 2 части).
 «Начальные основания реторики и поэзии с предварительным объяснением необходимых логических правил, собранные для Первого кадетского корпуса» (, 1818); по отзыву критики, помещенному в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1860, апрель, ч. СVІ, стр. 17—19), книга эта составлена под заметным влиянием «Реторики» Мерзлякова.
 «Логика» (: В типографии Главного управления путей сообщения, 1827)  — одно из лучших руководств того времени.

 «Речь о необходимости отечественного воспитания, произнесенная в Главном Педагогическом институте 11 декабря 1831 года». (, 1832); здесь Талызин говорит против иноземного воспитания русских, видя в нем упадок народности, и предлагает заменить или исправить чужеземное воспитание увеличением храбрости сынов наших через разные отечественные игры, например: «кулачные бои, борьба, ристания на конях, бегание взапуски, быстрые устремления на крутизны, смелые скачки с высоты в глубокие потоки» и т. д.; эта речь возбудила пристрастную критику, помещенную в «Московском телеграфе» (1832, апрель, стр. 411—416), которая в свою очередь вызвала (в сентябрьской книжке этого же журнала за тот же год, стр. 128—132) ответ Tалызина, в котором он старается освободиться от взводимых на него обвинений в «дурноте слога и смысле речи», — и вновь «Ответ на возражения господина Талызина» («Московский телеграф», 1832, № 11, смесь, стр. 391—401).
 «Письмо о логике», изданное Талызиным («Сын Отечества». — 1828. — Ч. CXVII. — С. 59—74 и 172—189), вызвавшее  «Ответ М. Талызину» («Сын Отечества». — 1828. — Ч. СХVІІ. — С. 403—?24; Ч. CXVIII. — С. 61—89).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пустарнаков В. Ф. Университетская философия в России: идеи, персоналии, основные центры.

Выпускники Главного педагогического института (до 1819 года)
Авторы учебников